42 — o ano 42 d.C.
Quarenta e dois — o número
42 (canção) — dos Coldplay

0042